Os Jogos Pan-africanos de 2011 realizaram-se na cidade de Maputo, capital de Moçambique, entre os dias 3 a 18 de Setembro. A cidade substituiu a eleita Lusaka, Zâmbia, que desistiu de organizar os Jogos por falta de recursos financeiros.

Modalidades
As seguintes modalidades foram disputadas.

Quadro de medalhas

Ligações externas 
 

2011
Pan-Africanos
Pan-Africanos 2011
2011 em Moçambique